Натуральне число 2000
 2000 рік до нашої ери
 2000 рік нашої ери
 2000 (газета)